Grimes House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grimes House (Riley County, Kansas), ID-Nr. 97000409
 Grimes House (Smith County, Kansas), ID-Nr. 01000192
 Grimes House (Missouri), ID-Nr. 82005349
 Grimes House (Texas), ID-Nr. 84001877